Heliga Korsets kyrka kan syfta på:

Heliga korsets kyrka, Hattula – den äldsta kyrkan i Tavastland
Heliga korsets kyrka, Raumo – en kyrkobyggnad i Raumo i Finland 
Heliga Korsets kyrka – en kyrkobyggnad i Kalmar i Växjö stift

Se även
Heliga Korsets kapell (olika betydelser)
Dalby heligkorskyrka –  en kyrkobyggnad i Dalby
Heliga Kors kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Ronneby församling, Lunds stift.